Сули, ас-Сули, Абу Бакр Мухаммед бен Яхья (конец IX века — 946, Басра) — тюркский ученый и придворный трех аббасидских халифов: аль-Муктафи, его преемника аль-Муктадира, а затем ар-Ради, которого он также обучал. Он был библиофилом, писателем, редактором-поэтом, летописцем, шатранджистом.

Уроженец Средней Азии; точные место и дата рождения не установлены.

Происхождение 
Абу Бакр аль-Сули родился в знатной семье тюркского происхождения, его прадедом был тюркский князь Сул-такин, а его дядей был поэт Ибрагим ибн аль-Аббас Сули.

По данным Ш. Мураткулиева, предки ас-Сули жили на территории современной Туркмении, в бассейне реки Атрек (Этрек); по аль-Исфахани, дед игрока был туркменом (цит. по Мураткулиеву).  Автор «Китаб ал-Аврак» — многотомного сочинения по истории поэзии и поэтов эпохи Аббасидов, произведения которых дошли до наших дней в отрывках. Собрал богатую личную библиотеку, был искусным каллиграфом. Прославился игрой в шатрандж в Багдаде при дворе халифов
аль-Муктафи (902—908), аль-Муктадира (908—932) и ар-Ради (934—940), где не имел себе равных. В правление аль-Муттаки Сули был вынужден бежать из Багдада в Басру (по Мураткулиеву, спасаясь от придворных, «таивших на него зло» и желавших его убить), где провёл в бедности несколько последних лет жизни и умер.  Автор двух шахматных трактатов (не сохранились), где подверг критическому анализу работы своих предшественников. В рукописях некоторых авторов, в том числе его ученика аль-Ладжладжа, приводится ряд окончаний его партий, анализы, цитируются его высказывания.

Некоторые шахматные правила в прошлом отличались от современных. Так, для выигрыша было достаточно забрать последнюю фигуру противника. Правила передвижения фигур также претерпели изменения. Ферс (Fers), предшественник современного ферзя, был одной из слабейших фигур и мог двигаться только на одно поле по диагонали.

1.Kpf8 Kpf5 2.Kpf7! Kpg4 3.Kpg8 Kph5 4.Kph7!, и белые выигрывают.

См. также 
 Мат Диларам

Примечания

Литература 
 
 Мураткулиев Ш. «Ходы ас-Сули». // «64 — Шахматное обозрение». — 1991. — № 8. — С. 14.

Игроки в шатрандж
Шахматные композиторы по алфавиту
Аббасидские придворные